Paso del Toro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso del Toro, Veracruz, ort, 
 Paso del Toro, Oaxaca, ort, San Felipe Jalapa de Díaz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar